

Prénom 
Thaïs est un prénom féminin fêté le 8 octobre.

Personnalités 
Thaïs peut désigner :
 Thaïs, une hétaïre grecque du  ;
 Sainte Thaïs, une pécheresse égyptienne repentie () ;
 thaïs, une artiste de musique franco-québécoise.
 Thaïs d'Escufon, une militante d'extrême droite

Œuvres 

 Thaïs, un roman d'Anatole France, inspiré du récit de la vie de sainte Thaïs (1890) ;
 Thaïs, un opéra de Jules Massenet, adapté du roman d'Anatole France (1894) ;
 Thais, un film de Louis Feuillade (1911) ;
 Thaïs, un film futuriste réalisé par Anton Giulio Bragaglia (1917).

Zoologie 
 Thais, un genre de mollusques ;
 Thaïs, un nom vernaculaire porté par plusieurs papillons de la famille des Papilionidae, notamment :
 la Thaïs (Zerynthia polyxena), aussi appelée la Diane,
 la Thaïs balkanique ou Thaïs de Cérisy (Allancastria cerisyi).

Autres 
 Thaïs, le principal groupe ethnique de Thaïlande ;
 Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans, en France.

Homonymie de prénom
Homonymie de titre